Pryłućke – wieś na Ukrainie, w obwodzie winnickim, w rejonie kalinowskim
 Pryłućke – wieś na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, w rejonie kiwereckim